Эрешин:

 Эрешин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Эрешин — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.